

Patronyme 

 Auguste Majorelle (1825-1879), décorateur de faïence et de mobilier 
 Louis Majorelle (1859-1926), ébéniste, fils d'Auguste
 Jacques Majorelle (1886-1962), peintre français, fils de Louis et petit-fils d'Auguste

Noms dérivés 
 Bleu Majorelle, couleur, du nom de Jacques Majorelle
 Villa Majorelle, à Nancy
 Jardin Majorelle, à Marrakech au Maroc
 Square Louis-Majorelle, dans le  de Paris